Славнов — фамилия:

 Славнов, Александр Иванович (1916—2004) — советский государственный деятель и управленец.
 Славнов, Андрей Алексеевич (1939—2022) — российский физик-теоретик.
 Славнов, Роман Александрович (род. 1982) — российский футболист.
 Славнов, Сергей Геннадьевич (род. 1982) — российский фигурист.
 Славнов, Юрий Константинович (род. 1938) — советский учёный, специалист в области создания регистрирующей аппаратуры для физических измерений.

См. также 
 Тождества Уорда — Такахаши — Славнова — Тейлора — соотношения между вакуумными средними хронологических произведений операторов поля.